Stilton (Cambridgeshire)
 Stilton (kaas)